Клитофонт — диалог, датируемый 4-ым веком до н. э. Традиционно авторство данного диалога приписывают Платону, хотя его подлинность дискуссионна. Это самый короткий диалог в традиционном собрании Платона. Диалог сконцентрирован на дискуссии между Сократом и Клитофонтом; большую часть диалога Сократ молчит. В академической среде скорее поднят вопрос о достоверности произведения, а не о его значимости и содержании.

Примечания